La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus est une édition du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Il s'agit de la toute première série de boosters sortie en édition française et américaine. 

Il y a eu une réédition de cette série : il s'agit de la version canadienne, identique à la version U.S. (mais avec le texte en français), qui comprend l'intégralité des cartes de cette série. Cette version canadienne est autorisée en tournois.

Le code de l'extension est LDD. Celui de l'extension canadienne est LDD-C.

Liste des cartes

Cartes Monstres

#000 : Dragon à Trois Cornes 

Type : Dragon

Attribut : Ténèbres

Niveau : 8 étoiles

ATK : 2850 / DEF : 2350

Rareté : Secret Rare

#001 : Dragon Blanc aux Yeux Bleus 

Type : Dragon

Attribut : Lumière

Niveau : 8 étoiles

ATK : 3000 / DEF : 2500

Rareté : méga Rare

#002 : Crâne Serviteur 

Type : Zombie

Attribut : Ténèbres

Niveau : 1 étoile

ATK : 300 / DEF : 200

Rareté : Commune

#003 : Magicien Sombre 

Type : Magicien

Attribut : Ténèbres

Niveau : 7 étoiles

ATK : 2500 / DEF : 2100

Rareté : Ultra Rare

#004 : Gaia le Chevalier Implacable 

Type : Guerrier

Attribut : Terre

Niveau : 7 étoiles

ATK : 2300 / DEF : 2100

Rareté : monstre normal

#005 : Gardien Celte 

Type : Guerrier

Attribut : Terre

Niveau : 4 étoiles

ATK : 1400 / DEF : 1200

Rareté : commune

#006 : Insecte Élémentaire 

Type : Insecte

Attribut : Terre

Niveau : 2 étoiles

ATK : 500 / DEF : 700

Rareté : Commune

#007 : Croc Argenté 

Type : Bête

Attribut : Terre

Niveau : 3 étoiles

ATK : 1200 / DEF : 800

Rareté : Commune

#008 : Anthracite 

Type : Bête

Attribut : Terre

Niveau : 3 étoiles

ATK : 800 / DEF : 900

Rareté : Commune

#009 : Nemuriko 

Type : Magicien

Attribut : Ténèbres

Niveau : 3 étoiles

ATK : 800 / DEF : 700

Rareté : Commune

#010 : La Treizième Tombe 

Type : Zombie

Attribut : Ténèbres

Niveau : 3 ATK : 600 / DEF :  900

Rareté : Commune

#014 : Plante de Feu 

Type : zombiezette

Attribut : Terreudesmarrer

Niveau  2 étoiles

ATK : 1 / DEF :2

Rareté : Commune

#016 : Roi Sombre des Abysses 

Type : Démon

Attribut : Ténèbres

Niveau : 3 étoiles

ATK : 1 / DEF : 800

Rareté : Commune

#017 :  Reflet Infernal N°2 

Type : Oiseau

Attribut : Lumière

Niveau : 4 étoiles

ATK : 1400 / DEF : 1100

Rareté : Commune

#018 : Tigre Tortue 

Type : Aqua

Attribut : Eau

Niveau : 4 étoiles

ATK : 1000 / DEF : 1500

Rareté : Commune

#019 : Bébé Dragon 

Type : Dragon

Attribut : Vent

Niveau : 2 étoiles

ATK : 1200 / DEF : 700

Rareté : Commune

#020 : Ame Hinotama 

Type : Pyro

Attrib1t : Feu

Niveau : 2 étoiles

ATK : 600 / DEF : 500

Rareté : Commune

#021 : Aqua Madoor 

Type : Magicien

Attribut : Eau

Niveau : 4 étoiles

ATK : 1200 / DEF : 2000

Rareté : Rare

#022 : Kagemusha de la Flamme Bleue 

Type : Guerrier

Attribut : Terre

Niveau : 2 étoiles

ATK : 800 / DEF : 400

Rareté : Commune

#024 : Seigneur des Ténèbres à Deux Bouches 

Type : Dinosaure

Attribut : Terre

Niveau : 3 étoiles

ATK : 900 / DEF : 700

Rareté : Commune

#025 : Dissolveroc 

Type : Rocher

Attribut : Terre

Niveau : 3 étoiles

ATK : 900 / DEF : 1000

Rareté : Commune

#026 : Aqua Racine 

Type : Poisson

Attribut : Eau

Niveau : 3 étoiles

ATK : 900 / DEF : 800

Rareté : Commune

#027 : Le Furieux Roi des Mers 

Type : Aqua

Attribut : Eau

Niveau : 3 étoiles

ATK : 800 / DEF : 700

Rareté : Commune

#028 : Roi Fantôme Vert 
Type  :  Plante

Attribut : Terre

Niveau : 3 étoiles

ATK : 500 / DEF : 1600

Rareté : Commune

#029 : Rayon et Température 

Type : Elfe 

Attribut : Lumière

Niveau : 3 étoiles

ATK : 1000 / DEF : 1000

Rareté : Commune

#030 : Roi Brume 

Type : Démon

Attribut : Ténèbres

Niveau : 3 étoiles

ATK : 1000 / DEF : 900

Rareté : Commune

#050 : Elfe Mystique 

Type : Magicien

Attribut : Lumière

Niveau : 4 étoiles

ATK 800 / DEF : 2000

Rareté : Super Rare

#051 : Typhone 

Type : Bête Ailée

Attribut : Vent

Niveau : 4 étoiles

ATK : 1200 / DEF 1400

Rareté : Commune

#053 : Malédiction du Dragon 

Type : Dragon

Attribut : Ténèbres

Niveau: 5 étoiles

ATK : 2000 / DEF : 1500

Rareté : Super Rare

#054 : Soldat Géant de Pierre 

Type : Rocher

Attribut : Terre

Niveau : 3 étoiles

ATK : 1300 / DEF : 2000

Rareté : Rare

#055 : Uraby 

Type : Dinosaure

Attribut : Terre

Niveau : 4 étoiles

ATK : 1500 / DEF : 800

Rareté : Commune 

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer